Mocenni peut faire référence à:

Patronymie
 Mario Mocenni (1823-1904) est un cardinal italien de la fin du XIX et du début du XX siècle.
 Stanislao Mocenni (1837-1907) est un homme politique et un général italien.